В 1893 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

Достижения человечества

Открытия 
 Эдуард Зюсс в своей работе «Лик Земли» предположил существование древнего океана Тетис;
 Адам Политцер описал Отосклероз;
 Владимир Михайлович Бехтерев описал Болезнь Бехтерева;
 Вильгельм Вин вывел Закон смещения Вина.

Изобретения 
 Распылительный карбюратор: Янош Чонка, Донат Банки.

Награды 
 Медаль Копли: Джордж Габриель Стокс — «за исследования и открытия в физике».
 Медаль Дэви: Якоб Хендрик Вант-Гофф.

Родились 
 3 февраля — французский математик Жюлиа, Гастон Морис (умер в 1978);
 29 апреля — американский физик Юри, Гарольд Клейтон (умер в 1981);
 5 августа — британский авиаконструктор Сидней Кэмм (умер в 1966);
 16 сентября — американский биохимик Альберт Сент-Дьёрди (умер в 1986);
 23 октября — эстонский астроном Эрнст Юлиус Эпик (умер в 1985);
 3 ноября — американский биохимик Эдуард Адальберт Дойзи (умер в 1986).

Скончались 
 2 января — английский энтомолог и археолог Джон Вествуд (родился в 1805);
 7 января — австрийский физик и математик Йозеф Стефан (родился в 1835);
 2 мая — Георге Барициу, историк, филолог, академик, президент Румынской академии (родился в 1812);
 16 августа — французский врач-психиатр Жан Мартен Шарко (родился в 1825);
 23 сентября — Карл Ланг (р. 1849), немецкий метеоролог и педагог; член Леопольдины.
 4 декабря — английский физик Тиндаль, Джон (родился в 1820);
 6 декабря — швейцарский астроном и математик Рудольф Вольф (родился в 1816);
 28 декабря — британский ботаник Ричард Спрус (родился в 1817).

См. также

Примечания